O Club Estudiantes Tecos foi um clube de futebol profissional mexicano da Universidade Autônoma de Guadalajara (UAG). Em 2014 o time que jogava na Liga de Ascenso foi mudado para cidade de Zacatecas onde tornou-se nos Mineros de Zacatecas. Em 2015, foi refundado com o nome de Tecos Fútbol Club.

História 
O Estudiantes Tecos joga na Primera División. O clube faz os jogos de casa no Estádio Tres de Marzo (Estádio Três de Março, nome dado por ser o aniversário da Universidade: inaugurada em 1935), localizado em Zapopan, um município da zona metropolitana de Guadalajara.

De acordo com Manuel Buendía uma sociedade secreta na universidade também tem o nome de Tecos e é formado pelos estudantes de outra faculdade, espiões na comunidade de estudantes dentro da universidade. Como sócios universitários, eles tendem a ter um lote mais privilegiado que outras pessoas; alguns reivindicam que os sócios de sociedade se igualem a um estudante comum.

O clube ganhou o campeonato nacional uma vez, e dois campeonatos internacionais.

Em 2010, foi vicecampeão da InterLiga.

Títulos

Internacionais 
 Recopa da CONCACAF: 1995

Nacionais 
  Campeonato Mexicano:1993/1994
  Campeonato Mexicano Segunda Divisão:1974/1975
  Campeonato Mexicano Terceira Divisão:1972/1973

Campanhas de destaque 
 InterLiga: 2º lugar - 2010

Elenco 
Atualizado em 13 de março de 2021.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Futebolistas famosos

Ligações externas 
 

Club Deportivo Estudiantes Tecos
Guadalajara (México)
Clubes de futebol fundados em 1971
Fundações no Brasil em 1971